

Patronyme 

Omnes ou Omnès est un patronyme de noblesse bretonne.

Ancien nom de noblesse bretonne mentionné sous la forme latine Omnesius dans le cartulaire de Redon. Son étymologie est obscure. Albert Dauzat, expert en étymologie, émettait l’hypothèse du surnom d’un chantre qui aurait particulièrement apprécié le psaume 47 commençant pas « Omnes populi… ». C’est assez poétique, mais on dispose aujourd’hui d’une autre étymologie qui se base sur l’ancien gallois efnys, « furieux, hostile ». Ancien surnom de chantre (v. Agnus, Clamamus, Dominé), un des plus répandus : d'après le psaume Laudate Dominum omnes gentes.

Un blason : losangé d'argent et de sable, à la coupe couverte d'or sur le tout, comme Boutouiller et Larchiver.

Omnes célèbres 
 Omnès : évêque de Saint-Pol-de-Léon au  ;
 Gilbert Omnès (1918-1970), athlète français ;
 Ivonet Omnes (), copiste breton ;
 Hervé Bernard Omnes (1966-), acteur français ;
 Jean Omnès (1942-), auteur d’ouvrages de voyage français ;
 Marie Omnès (14?-1546), abbesse de l'abbaye de la Joie à Hennebont à partir de 1512 ;
 Philippe Omnès (1960-), escrimeur français ;
 René Omnès (1924-2019), général français, résistant en Haute-Saône ;
 Robert Omnes (1930-2010), politicien français ;
 Roland Omnès (1931-2022), physicien français.
 Luc Omnes (1994-...), professeur de lettres, créateur d'une fondation familiale pour la sauvegarde de la langue française.

Du chapelier Omnes à l'Omnibus 
Stanislas Baudry, un ancien officier de l'Empire, ouvre à Nantes en 1826 la première ligne de transports en commun. Elle est couverte par deux voitures à chevaux d'une capacité de 16 personnes. Selon le site du Musée des Transports Urbains de Chelles, qui retranscrit une tradition ancienne, le mot omnibus viendrait du fait que les voitures stationnaient devant la boutique du chapelier Omnes. Stanislas Baudry ira ensuite faire carrière à Paris où il créera un réseau de 18 lignes de véhicules de transport public tractés par des chevaux.
C'est ainsi que naît le premier Omnibus, situé place du Port-au-Vin, l'actuelle place du Commerce.

Mot latin 

Omnes est aussi un mot latin pouvant signifier « tous », il est utilisé dans des locutions comme :
 Extra omnes ! pouvant signifier « Dehors tous ! ».
 Bellum omnium contra omnes pouvant signifier « la guerre de tous contre tous », utilisée par le philosophe Thomas Hobbes.
 Omne datum optimum, une bulle pontificale fulminée le  par le pape Innocent II officialisant l'ordre du Temple. Elle signifie « tout don parfait » et est tirée des premiers mots de l’Épître de Jacques (1:17).

Références 

Patronyme breton